Vista kan syfta på

 Windows Vista – operativsystem från Microsoft
 Vista härad – ett härad i Jönköpings län i norra Småland
 Vista, Kalifornien – en stad i San Diego County
 Vista, Pemar – en tätort i Pemar kommun, Finland
 VISTA-teleskopet – ett teleskop i Chile
 A prima vista – en musikalisk term

Se även
 Avista – latin
 Vistaberg – ett delområde i kommundelen Fullersta i Huddinge kommun